Bitwa o Synaj (1948)
 Bitwa o Synaj (1973)